Хелмно:

 Хелмно — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Хелмненский повят.
 Хелмно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Хелмненский повят.
 Хелмно — деревня в Польше, гмина Домбе, Кольский повят.
 Хелмно — деревня в Польше, гмина Пневы, Шамотульский повят.
 Хелмно — нацистский лагерь смерти в Польше.